E13 oder E 13 steht für:
 Europastraße 13, eine Fernstraße von Leeds nach London in Großbritannien
 Eine Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst #Vergütung
 ein ECE-Prüfzeichen
 HMS E13, ein britisches U-Boot
 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus nach den ICD-10-Code

Siehe auch:
 E12 (Begriffsklärung)
 E14 (Begriffsklärung)

E13